Miserere puede hacer referencia a:

Miserere, expresión latina que se traduce como apiádate o ten piedad.
Miserere (Allegri), composición creada por Gregorio Allegri. Musicalización del salmo 51.
Plaza Miserere, denominada coloquialmente Plaza Once, es una importante plaza de Buenos Aires, Argentina.
Estación Plaza de Miserere, estación de la línea A del subte de Buenos Aires.
El miserere, una de las Leyendas de  Gustavo Adolfo Bécquer